Catedral de Salamanca puede referirse a:
 la Catedral Vieja de Salamanca (ss. XII-XIV);
 la Catedral Nueva de Salamanca (ss. XVI-XVIII); o
 el Archivo Biblioteca Catedral de Salamanca.